NGC 4720 (другие обозначения — MCG -1-33-24, IRAS12481-0352, PGC 43478) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4720
Дева (созвездие)